Heimathaus steht für:
 Typ eines Heimatmuseums:
 Heimathaus (Ostbevern) 
 Heimathaus Hoflößnitz 
 Heimathaus Lippramsdorf 
 Heimathaus Pfronten 
 Heimathaus Schöneiche 
 Heimathaus Steyr 
 Heimathaus Twist 
 Heimathaus Verl 
 Heimathaus Vöcklabruck
Siehe auch:
 Haus der Heimat
 Haus Heimattreue
Heimathshausen